Мовзен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Мовзен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Мовзен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер